Municipio de Moraine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moraine (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Moraine (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.